Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Damendoppel der Wimbledon Championships 2008. Insgesamt nahmen 16 Paare an der Qualifikation teil.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Damendoppel (Qualifikation)
2008